Франклин Делано «Фрэнк» Селви (; род. 9 ноября 1932 года, Корбин, Кентукки) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Балтимор Буллетс», «Милуоки / Сент-Луис Хокс», «Миннеаполис / Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс» и «Сиракьюс Нэшнлз». Долгое время удерживал рекорд первого дивизиона NCAA по количеству очков, набранных в одной игре — 100.

Стоочковая игра 
Селви больше всего запомнился за игру, прошедшую 13 февраля 1954 года, между университетом Фурмана и колледжем Ньюберри, в которой он набрал 100 очков. Таким образом он стал первым игроком в истории NCAA, сумевшим сделать это. Игра проходила во время последнего университетского сезона Селви и его тренер Лайлз Эллей назвал её «Ночь Фрэнка Селви». Эта игра также стала первой в истории телевидения Южной Каролины, которая демонстрировалась в прямом эфире. Многие болельщики из его родного городка, включая его родственников, приехали посмотреть её. Перед игрой тренер Эллей дал простую установку своим подопечным — пасовать на Селви, чтобы он мог набрать как можно больше очков. За игру Селви реализовал 41 из 66 бросков с игры и 18 из 22 штрафных бросков. А последние два очка набрал броском с середины площадки на последних секундах матча.

По итогам этого сезона Селви стал игроком года конференции, включён в первую всеамериканскую сборную и стал самым результативным игроком чемпионата NCAA.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 The State — The Night He Scored 100
 USA Today — 50 Years Since Selvy’s 100
 Video recounting the 1962 NBA Finals, including tape of Selvy’s missed shot and Hundley’s recollection of the play

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Выпускники Фурманского университета